Marino y Marinero, hace referencia a varios artículos::

Véase:

Profesión
 Marino, denominación genérica que reciben todos los miembros de la tripulación de un barco.

Lugares
 Marino (Italia), ciudad y comuna en Lazio.
 Marino (Dublín), suburbio en el norte de la ciudad de Dublín, Irlanda

Personas
 Marino (diácono), albañil de origen dálmata, fundador de la República de San Marino
 Giambattista Marino, poeta italiano, fundador del estilo llamado Marinismo,

Además
 Marino y la Patrulla Oceánica, anime de 1966
 Márino, topónimo ruso

Marinero
Véase: 
Marinera, baile de pareja suelta mixta, el más conocido de la costa del Perú.